Det finns 660 namn ingraverade på Triumfbågen i Paris. De flesta representerar generaler från den Första franska republiken (1792–1804) och det Första franska kejsardömet (1804–1815).

De understrukna namnen anger de av dem som föll i strid.

Norra pelaren

De 165 namnen inskrivna på den norra pelaren (Avenue de la Grande Armée / Avenue de Wagram)

ARMEES DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Östra pelaren

De 164 namnen inskrivna på den östra pelaren (Avenue des Champs-Élysées / Avenue de Wagram)

ARMEES DU DANUBE・D'HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D'ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Södra pelaren

De 166 namnen inskrivna på den södra pelaren (Avenue des Champs-Élysées / Avenue Kléber)

ARMEES DE DALMATIE・D'EGYPTE・D'ESPAGNE・DE PORTUGAL・D'ANDALOUSIE・D'ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Västra pelaren

De 165 namnen inskrivna på den västra pelaren (Avenue de la Grande Armée / Avenue Kléber)

ARMEES DES PYRENEES ORALES・DES PYRENEES OCALES・DE L'OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

Se även 
 Triumfbågen, Paris
 Napoleonkrigen

Referenser

Externa länkar